Шейн Томас Уорд () е роден на 16 октомври 1984 в Клейтън, Манчестър, Англия. Той е английски поп певец с ирландски произход, който добива популярност във Великобритания и Ирландия след като побеждава в телевизионното шоу за таланти The X Factor.

Дискография

Албуми

Сингли 
Синглите и техните най-високи позиции в класациите. (Свят, Европа, България (BG), Ирландия (IRE), Великобритания (UK).

1 Песните If That's OK with You и No U Hang Up са издадени като двойна А страна, но са оценявани в класациите в Ирландия отделно една от друга.

Източници 
 Offizielle Website
 BBC Berkshire: Shayne Ward interview

Уорд, Шейн
Родени в Манчестър